Luis Bravo puede referirse a:

 Luis Bravo: cantante cubano de la década de 1960.
 Luis Bravo (músico argentino): músico argentino creador de Forever Tango.
 Luis Bravo (poeta): poeta y performer uruguayo.